Антивспенивающие агенты (антивспениватели или пеногасители) — химические вещества, используемые в технологическом процессе для предотвращения или снижения образования пены веществами, склонными к пенообразованию. Антивспениватели используются в самых разных отраслях промышленности: химической, пищевой, парфюмерно-косметической, целлюлозно-бумажной и пр.
Чаще всего в качестве антивспенивателей используются спирты, эфиры полиэтиленгликоля, силиконы.
Антивспенивающие агенты образуют на границе раздела жидкой и газовой фазы нерастворимую в жидкости непроницаемую плёнку, тем самым повышая поверхностное натяжение и предотвращая образование пузырьков газа, то есть пены.

Способы пеногашения довольно многообразны. Возможны два пути борьбы с пеной:
 предупреждение пенообразования;
 разрушение образовавшейся пены.
И то, и другое можно осуществить с помощью введения химических добавок; в основном это добавки, разрушающие пену — пеногасители или антивспениватели.

Разновидности 
Вещества-антивспениватели можно подразделить на две группы.
 К первой группе относятся вещества, принцип пеногасящего действия которых основан на химическом взаимодействии их с веществом-пенообразователем с образованием нерастворимых или малорастворимых соединений.
 Ко второй группе антивспенивателей, более многочисленной, относят вещества, химически не взаимодействующие с пенообразователем. Они разрушают пену в результате различных физических процессов. Их эффективности зависит от физико-химических параметров, определяющих свойства пенных плёнок.

Требования к пеногасителям 
Вещества для химического пеногашения должны отвечать следующим требованиям:
 быстро гасить пену уже при малых концентрациях и длительное время препятствовать новому вспениванию растворов;
 не изменять свойств перерабатываемых и вновь получаемых веществ, а также не замедлять технологический процесс;
 не изменять свои свойства при хранении, а также при нагревании в процессе пеногашения.
Многие производства предъявляют к пеногасителям и особые требования, как, например, нетоксичность, являющаяся важным фактором для пищевой промышленности.

См. также 
 Пенообразователь

Примечания

Литература 
М. И. Гельфман, О. В. Ковалевич, В. П. Юстратов — «Коллоидная химия», издательство «Лань» 2003

Ссылки 

Пены
Поверхностно-активные вещества
Пищевые добавки
Парфюмерия